Thunderbolts est un film américain réalisé par Jake Schreier et dont la sortie est prévue en 2024.

Il s'agit du  film de l'univers cinématographique Marvel et le  de la phase V. Il fait suite à la série télévisée Falcon et le Soldat de l'hiver ainsi qu'aux films Black Widow et Captain America: New World Order. Il met en scène l'équipe de super-villains et anti-héros, les Thunderbolts.

Synopsis

Fiche technique 

 Titre original : Thunderbolts
 Réalisation : Jake Schreier
 Scénario : Eric Pearson, d'après les personnages édités par Marvel Comics
 Décors : n/a
 Costumes : n/a
 Photographie : n/a

 Production : Kevin Feige
 Producteurs délégués : n/a
 Société de production : Marvel Studios
 Société de distribution : Walt Disney Studios Motion Pictures
 Budget : n/a
 Pays de production : 
 Langue originale : anglais
 Format : couleur
 Genre : action, super-héros et science-fiction

 Dates de sortie : 
 France : 
 États-Unis :

Distribution 

 Florence Pugh : Yelena Belova / Black Widow
 Sebastian Stan : James « Bucky » Barnes / le Soldat de l'Hiver
 Wyatt Russell : John Walker / U.S. Agent
 David Harbour : Alexei Shostakov / Red Guardian
 Julia Louis-Dreyfus : Valentina Allegra de Fontaine
 Hannah John-Kamen : Ava Starr / Fantôme
 Olga Kurylenko : Antonia Dreykov / Taskmaster
 Harrison Ford : le président  Thaddeus « Thunderbolt » Ross
 Steven Yeun 
 Ayo Edebiri : n/a

Production

Genèse et développement 
Le film est officiellement annoncé au San Diego Comic-Con en juillet 2022, avec une date de sortie prévue en juillet 2024. Le film devait initialement conclure la phase V, mais le report du film Blade suite au départ du réalisateur Bassam Tariq empêche cela.

Distribution des rôles 
En septembre 2022, lors de la Disney D23, la totalité de l'équipe d'anti-héros est dévoilée par Marvel. Sont ainsi annoncés Florence Pugh, Olga Kurylenko et David Harbour, vus dans Black Widow, Julia Louis-Dreyfus, également vue dans le film mais aussi dans la série Falcon et le Soldat de l'hiver et le film Black Panther: Wakanda Forever, Hannah John-Kamen (Ant-Man et la Guêpe), Wyatt Russell (Falcon et le Soldat de l'hiver) et Sebastian Stan, reprenant le rôle de James Barnes.

Le , Harrison Ford est confirmé pour reprendre le rôle du Thaddeus « Thunderbolt » Ross, initialement interprété par William Hurt, acteur décédé en mars 2022.

Le 23 février 2023, Steven Yeun est annoncé dans un rôle inconnu mais important pour l'avenir du MCU.

Tournage 
Le tournage doit débuter en juin 2023.

Notes et références

Liens externes 

Film américain dont la sortie est prévue en 2024
Film d'action américain
Film de science-fiction américain
Film de l'univers cinématographique Marvel